Toscanelli:
 Paolo dal Pozzo Toscanelli
 Toscanelli (cratera lunar)